Децимация — термин, который может означать:

 Децимация (наказание) — дисциплинарное наказание в армии Древнего Рима, казнь каждого десятого по жребию.
 Децимация (обработка сигналов) — уменьшение частоты дискретизации сигнала.
 Децимация (Кинематографическая вселенная Marvel) — вымышленное событие.